Пастуше́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Пастушенко Василь Романович (1910—1944) — український військовик, діяч ОУН, лицар Срібного хреста заслуги УПА.
 Пастушенко Іван Андрійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Пастушенко Ігор Іванович — генеральний директор ТОВ «ІБМ Україна».
 Пастушенко Леонід Трохимович (1936—2017) — український прозаїк, публіцист і літературний критик. Заслужений журналіст України.
 Пастушенко Роман Олексійович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Пастушенко Юлія Семенівна (Мирослава Сопілка, 1897—1937) — українська поетеса та прозаїк.
 Пастушенко-Синявіна Олена Миколаївна (* 1979) — українська легкотлетка, спеціалізувалася в бігу на 100 та 200 метрів.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко